TLR — латинська абревіатура, яка може значити:

 Toll-подібний рецептор () — родина білків людини та ссавців, що відповідає за імунітет.
 Двооб'єктивна дзеркальна камера () — тип фотографічної камери, яка використовує два об'єктиви із однаковою фокусною відстанню.
 To Love-Ru — японська манга.
 TLR (криптовалюта) — білоруська криптовалюта.